Donja Lastva este un oraș din comuna Tivat, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 733 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 634 de locuitori).

Demografie 
În orașul Donja Lastva locuiesc 588 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 41,2 de ani (39,7 la bărbați și 42,6 la femei). În localitate sunt 276 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 2,66.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 

 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)

Localități din comuna Tivat
Orașe din Muntenegru